Capitol est le mot anglais correspondant au nom commun français capitole.

 Capitol, un soap opera américain ;
 Capitol Records, maison américain d'édition de disques ;
 Le pic Capitol, un sommet du Colorado ;
 Le Hilton Baton Rouge Capitol Center, hôtel américain situé à Baton Rouge, en Louisiane.
  désigne plusieurs quartiers dans de nombreuses villes au Canada et aux États-Unis.

Voir aussi 
 The Capitol ou the United States Capitol, le Capitole des États-Unis